Ringgau ist der Name von geographischen Objekten:
 Ringgau, Landschaft im Werra-Meißner- und Wartburgkreis, Hessen und Thüringen
 Ringgau (Gemeinde), Gemeinde im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Ringgau und Ringgauisch steht für:
 Ringgau (Gau), Gau im Mittelalter
 Ringgauisch, Mischdialekt im Nordosten von Hessen und Westen von Thüringen

Siehe auch:
 Ringau